А́ндерс Э́рикссон ():
 Эрикссон, Андерс (род. 1958) — шведский кёрлингист из Норччёпинга (в базе WCF «Anders Eriksson»).
 Эрикссон, Андерс (род. 1982) — шведский кёрлингист из Карлстада (в базе WCF «Anders (II) Eriksson»).
 Эрикссон, Андерс — шведский легкоатлет, метатель молота (см. Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2018 — метание молота (мужчины)).
 Эрикссон, Андерс — политик с Аландских островов (см. Парламентские выборы на Аландских островах (2011)).
 Эрикссон, Андерс — шведский хоккеист (см. ).